Mária Valéria Árvaház, Kaposvár
 Mária Valéria Árvaház, Kolozsvár